Super low frequency (SLF) é a faixa de frequências entre 30 e 300 hertz. Esta faixa de frequências inclui as frequências das linhas de transmissão AC.

Os serviços de rádio Seafarer (EUA) a 76 hz e ZEVS (Rússia) a 82 Hz operam nesta frequência, a qual é muitas vezes incorretamente denominada extremely low frequency (ELF). Eles fornecem serviços de comunicação para submarinos.

PCs com placas de som são comumente usados no lugar de rádios para recepção desta faixa de frequências devido ao seu pequeno tamanho e baixo custo. Sinais são recebidos pela placa de som com uma antena e analisados usando-se a Transformada rápida de Fourier para transformá-los em som.

Ver também 
 ULF
 VLF
 Ondas de rádio
 Submarinos

Telecomunicações
Radioamadorismo